Lehenmühle ist der Ortsname von

 Lehenmühle (Buch), Ortsteil des Marktes Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Lehenmühle (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern